Vajda József (1912–1978) váci segédpüspök
 Vajda József (1920–1998) tanár, népzenekutató
 Vajda József (1947–2016) Liszt Ferenc-díjas fagottművész